Bonneau ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Bonneau (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Louis Bonneau (1851–1938), französischer General (bis 1914)
 Paul Bonneau (1918–1995), französischer Komponist
 René Bonneau (1898–1951), französischer Automobilrennfahrer
 Stéphane Bonneau (* 1961), kanadischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Bonno
 Bono (Begriffsklärung)